Pałac Prezydencki w Bratysławie
 Pałac Prezydencki w Helsinkach
 Pałac Prezydencki w Kownie
 Pałac Prezydencki w Nankinie
 Pałac Prezydencki w Port-au-Prince
 Pałac Prezydencki w Warszawie
Pałac Prezydencki w Wientianie
 Pałac Prezydencki w Wilnie